Продюсеры:
 Продюсеры — американский комедийный фильм 1968 года режиссёра Мела Брукса.
 Продюсеры — мюзикл 2001 года, основанный на фильме 1968 года.
 Продюсеры — американский музыкальный комедийный фильм 2005 года, киноверсия мюзикла 2001 года.